La Coppa di Turchia 2003-2004 è la 19ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattordici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2003-2004.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2003-2004
Coppa del Presidente 2003

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile